Магистр (от  — «начальник, глава, правитель, смотритель; учитель; руководитель»):
 Магистр — (, родственное с , ), вообще — глава, начальник, надзиратель. В Древнем Риме — обозначение некоторых магистратур и должностей:
 Магистр игры «Что? Где? Когда?» — с 1995 года в каждом юбилейном сезоне игры за выдающиеся достижения в игре одному из знатоков присваивается звание магистра.
 Магистр богословия — академическая степень, присуждаемая в университетах, духовных академиях и семинариях.
 Магистр двора () — церемониймейстер императорского двора.
 Магистр императорских одежд () — смотритель за бельём императора. А также так называли руководителей и должностных лиц в светских и духовных корпорациях.
 Магистр канцелярии () — начальник всех императорских канцелярий. В его ведении находились: архив канцелярии (scrinia memoriae), императорский рескрипт (epistularum), переписка двора (libellorum) и делопроизводство (dispositionum); каждой из этих канцелярий управлял особый магистр.
 Магистр коллегий () — руководители различных коллегий. Название этой должности встречается в гражданском праве и в обыденной жизни.
 Магистр флота ( — «кормчий; судоводитель») — капитан корабля
 Магистр конницы () — непременный помощник и заместитель диктатора. Он командовал конницей и был обязан беспрекословно повиноваться диктатору, которым и назначался на эту должность: вместе с диктатором слагал с себя власть и магистр конницы. Должность эта была весьма почётная; ей присвоены были sella curulis, praetexta и 6 ликторов.
 Магистр народа () — то же самое, что и диктатор.
 Магистр нравов () — то же, что и цензор.
 Магистр армии () — со времени Константина Великого это был титул императорских генералов и легатов (consulares и legati), которые имели высшую военную власть в пределах вверенных им округов. Константин назначил оного magister equitum (магистра конницы) и одного magister peditum (магистра пехоты) начальниками всего военного ведомства. В случае войны назначенному главнокомандующим магистру подчинялись оба рода оружия, почему он и назывался в таком случае mag. utriusque militiae (магистр обоих войск) или mag. armorum (магистр вооружений). Под начальством магистров находились duces (35, из числа которых 10, занимающих высшие места, имели титул comites). В Западной Римской империи число магистров доходило до 3, а в Восточной — до 5, которые отчасти состояли при императоре, отчасти распределялись по провинциям.
 Магистр муниципиев () — городской и волостной чиновники.
 Магистр оффиций () — гофмаршал или министр императорского двора; должность, введённая Константином. Он распоряжался церемониалом при аудиенциях и имел юрисдикцию над всеми лицами придворного штата.
 Магистр цензов () — глава городских цензуалов, заведовавший податными сборами и оброками.
И множество других:
 Магистр — учёная (академическая) степень.
 Магистр Ордена.
 Магистр — высший титул в Византии.
 Магистр Джедаев.
 Протомагистр — высший титул в Византии, носитель которого являлся главным среди Магистров.

Примечания

См. также 
 Мастер (в английском языке  означает как Магистра, так и Мастера)